Chagan’aobao Sumu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chagan'aobao (socken i Kina, lat 41,94, long 110,76), Inre Mongoliet, 
 Chagan'aobao (socken i Kina, lat 42,20, long 111,86), Inre Mongoliet, 
 Chagan'aobao (socken i Kina, lat 44,31, long 112,08), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar